Michael Clayton – batterista dei Tyketto
Michael Clayton – film del 2007 di Tony Gilroy con George Clooney